Hirnschrodt ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Hirnschrodt senior (1875–1933), österreichisch-deutscher Orgelbauer
 Eduard Hirnschrodt (1906–1990), deutscher Orgelbauer
 Horst Hirnschrodt (1940–2018), österreichischer Fußball-Nationalspieler